Дрейтон:
 Дрейтон, Билл (; род. 1943) — социальный предприниматель и менеджер, основатель и председатель некоммерческого фонда «Ашока: Инновации для общества».
 Дрейтон, Майкл (; 1563—1631) — английский поэт.
 Дрейтон, Томас (; 1809—1891) — американский плантатор, политик, управляющий железной дороги и бригадный генерал армии Конфедерации во время гражданской войны в США.

Населённые пункты 
 Дрейтон (Онтарио) — населённый пункт на юго-западе Онтарио (в составе муниципалитета Мейплтон), известный своим старинным театром.